Matilde Ludovica de Baviera (en alemán, Mathilde Herzogin in Bayern; Possenhofen, 30 de septiembre de 1843-Múnich, 18 de junio de 1925), apodada familiarmente Spatz, fue una princesa bávara perteneciente a la Casa de Wittelsbach por nacimiento, y a la Casa de Borbón-Dos Sicilias después de casarse. Ostentó el tratamiento de Su Alteza Real y el título de duquesa en Baviera, y el título de condesa de Trani tras contraer matrimonio. Fue hermana de la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, y de María Sofía de Baviera, reina de las Dos Sicilias y cuñada suya.

Biografía

Infancia y juventud 
Matilde fue hija del duque Maximiliano José en Baviera y de la princesa Ludovica de Baviera. Nació en 1843, en el castillo de Possenhofen, lugar donde pasó gran parte de su infancia y su juventud. Al igual que sus hermanos, creció lejos de la pompa de la corte, entre la salvajeidad de la naturaleza.

Matrimonio y descendencia 

El 5 de junio de 1861, Matilde contrajo matrimonio con Luis de Borbón-Dos Sicilias (1838-1886), conde de Trani, hermano del marido de su hermana María Sofía, el rey Francisco II de las Dos Sicilias. El matrimonio fue infeliz casi desde su inicio, refugiándose Luis en el alcohol y Matilde en los largos viajes con sus hermanas.

La pareja tuvo una única hija:
 María Teresa (1867-1909), casada con el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen (1864-1927).

En Nápoles conoció al embajador de España ante las Dos Sicilias, Salvador Bermúdez De Castro y Díez (1853-1864), al que el rey Francisco II de las Dos Sicilias le otorgó los ducados de Ripalda (1859) y de Santa Lucía (1860), este último por su participación en la defensa de Gaeta. Él sería su gran amor y tuvieron una hija adulterina, María Salvadora Bermúdez de Castro y Díez nacida en Roma, en la Villa Farnesina el 20 de enero de 1864. Tras su nacimiento Salvador crio a su hija, que había enviado a Brighton tras su nacimiento y a la que Matilde Ludovica no volvió a ver jamás, adoptándola formalmente en 1879. Entre tanto, fue embajador en París (1865), renunció en 1866 y se afincó en Roma donde vivía Matilde Ludovica, tras haberse separado ya de su marido.

Viudez y fallecimiento 
En 1878, Luis se arrojó al lago Zug, cerca de Zúrich, falleciendo ahogado. Sin embargo, otras fuentes establecen su muerte en París, en junio de 1886. La confusión puede deberse a que su suicidio, de haberse admitido, hubiese sido un enorme escándalo teniendo en cuenta que se trataba del cuñado del emperador de Austria, Francisco José I. Matilde sobrevivió a su marido treinta y nueve años, aunque no volvió a contraer matrimonio.

Títulos y órdenes

Títulos 
 30 de septiembre de 1843-5 de junio de 1861: Su Alteza Real la duquesa Matilde en Baviera.
 5 de junio de 1861-18 de junio de 1925: Su Alteza Real la condesa de Trani.

Órdenes 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Princesas de las Dos Sicilias por matrimonio
Duquesas en Baviera
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Santa Isabel
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)
Fallecidos en Múnich
Católicos de Alemania